Clowns steht für:

 Clowns (Tabori), Drama von George Tabori (1972)

Clowns oder Die Clowns ist der Titel folgender Filme:

 Die Clowns (1970) (internationaler Titel The Clowns), italienisch-französisch-deutscher Film von Federico Fellini 
 Clowns (1999), US-amerikanischer Kurzfilm von Matthew Brown 
 Clowns (2000), US-amerikanischer Film von Josh Shelov 
 Clowns (2001), deutscher Film von Tim Trageser
 Clowns (2011), irischer Kurzfilm von Stephen Patrick Kenny 
 Clowns (2014), US-amerikanischer Film von Alexander Kane 
 Clowns (Band), australische Punkrock-Band